El nombre Enrique Gil puede referirse a:

 Enrique Gil (Enrique Mari Bacay Gil V), actor, cantante, bailarín, modelo y rapero hispano-filipino.
 Enrique Gil, actor y director español de principios del siglo XX.
 Enrique Gil Calderón (1935 - 2008), director del Coro de la Universidad de Guayaquil y fundador de movimiento coral en el Ecuador.
 Enrique Gil y Carrasco (1815 - 1846), escritor romántico español.
 Enrique Gil Gilbert (1912 - 1973), político y escritor ecuatoriano.
 Enrique Gil Guerra (1912 - 1996), pintor, profesor de pintura y publicista español.
 Enrique Gil Robles (1849 - 1908), pensador tradicionalista y jurista español.

También
 Enrique Gil Botero (1953-), abogado y ministro colombiano.
 Enrique Saura Gil (1954-), futbolista español.
 Enrique Soler Gil (1965-), sacerdote católico.